Бистричка може бити:

 Бистричка (Всетин), () насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Бистричка (Мартин), () насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република